B 232 bezeichnet:
 die Bundesstraße 232 in Deutschland
 die geplante Donaufeld Straße in Österreich

Abkürzung